Openbaar washuis
 Openbare wasplaats of Lavoir
 gelegenheid om voor grote groepen te wassen, behorende bij een instelling, zoals een gesticht, abdij, kazerne of kasteel
 Washuis of Waschhuis, boerderijnaam in de provincie Groningen